Le nom Jonvelle peut faire référence à :
Jonvelle, une commune française de la Haute-Saône
Jean-François Jonvelle, un photographe français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme